Jugoslawische Sprache steht für folgende südslawischen Sprachen:

 Mazedonische Sprache
 Serbokroatische Sprache
 Slowenische Sprache